Příjmení Moučka nosí více významných osobností:

 Jaroslav Moučka (1923–2009) – český herec
 Jitka Moučková (* 1979) – česká herečka
 Josef Moučka, uměleckým jménem Josef Meinrad (1913–1996) – rakouský herec
 Kamila Moučková (1928–2020) – česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka
 Viktor Moučka (1926–2019) – český violoncellista a hudební pedagog
 Zdeněk Moučka (* 1953) – český hokejista